Альберт Генце (1894—1979) — німецький воєначальник, генерал-лейтенант вермахту.
 Ганс Вернер Генце (1926—2012) — німецький композитор і піаніст.
 Карл Генце (1916—1985) — німецький льотчик штурмової авіації, майор люфтваффе вермахту, оберст люфтваффе бундесверу.
 Леон Генце (* 1992) — німецький футболіст.
 Макс Генце (1899—1949) — німецький нацистський політик.
 Роберт Генце (1827—1906) — німецький скульптор.
 Франк Генце (* 1977) — німецький каноїст.
 Штефан Генце (1981—2016) — німецький каноїст-слаломіст.
 Сабіне Генце-Дьорінг (* 1953) — німецька музикознавчиня і дослідниця опери.

 6642 Генце — астероїд головного поясу.
німецькі прізвища